Георг фон Бисмарк (; 15 февраля 1891 — 31 августа 1942) — немецкий военачальник, генерал-лейтенант вермахта, командующий танковыми дивизиями во время Второй мировой войны. Кавалер Рыцарского креста Железного креста, высшего ордена нацистской Германии. Погиб под миномётным огнём неподалёку от Эль-Аламейна 31 августа 1942 года. Посмертно произведён в генерал-лейтенанты.

Награды 
 Железный крест (1914) 2-го и 1-го класса (Королевство Пруссия)
 Ганзейский крест Гамбурга
 Королевский орден Дома Гогенцоллернов рыцарский крест с мечами (Королевство Пруссия)
 Орден «За военные заслуги» 4-го класса с мечами (Королевство Бавария)
 Орден Военных заслуг Карла Фридриха рыцарский крест (Великое герцогство Баден)
 Крест «За военные заслуги» (Австро-Венгрия)
 Почётный крест Первой мировой войны 1914/1918 с мечами (1934)
 Пряжка к Железному кресту 2-го класса (20 сентября 1939)
 Пряжка к Железному кресту 1-го класса (1 октября 1939)
 Рыцарский крест Железного креста (29 сентября 1940)
 Медаль «За зимнюю кампанию на Востоке 1941/42»
 За танковую атаку
 Манжетная лента «Африка»

Литература

Ссылки 
 Бисмарк на сайте «WW2 Awards»
 Бисмарк на сайте «Ritterkreuztraeger 1939—1945»

Георг фон
Генерал-лейтенанты (вермахт)